L'expression Oscars du cinéma 1967 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1967 et honorait des films sortis en 1966

Pour les films sortis en 1967 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1968.